Serres () este o prefectură greacă, în periferia Macedonia Centrală. Reședința sa este Serres.

Municipalități și comunități

Note 

Serres